Denumirea de Gorovo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Gorovo, un sat în comuna Sungurlare, regiunea Burgas;
 Gorovo, un sat în comuna Smolean, regiunea Smolean.